Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jurij Ščukin che ha battuto in finale Jesse Huta Galung 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Christophe Rochus (secondo turno)
 Marc López (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Jurij Ščukin (Campione)

 Gorka Fraile (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Andrej Golubev (secondo turno)
 Matthias Bachinger (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2007